Vírus, agente biológico 
Vírus de computador

Cinema
Vírus (1999), filme com Jamie Lee Curtis (no original: "Virus")
Carriers, filme (2009) com Chris Pine e Emily VanCamp lançado no Brasil como "Vírus"

Música
Virus (canção), de Iron Maiden
Virus (banda), da Argentina 

Desambiguação